Scotch puede referirse a:

 Whisky escocés, cuyo nombre en inglés es Scotch Whisky.
 Scotch, una banda italo-disco
 Cinta adhesiva Scotch una marca de cinta adhesiva.